Ру́усканен () — финская фамилия. Известные носители:

 Руусканен, Антти (род. 1984) — финский легкоатлет.
  (род. 1990) — финский футболист.